Wicehrabia Caldecote 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1939–1947: Thomas Walker Hobart Inskip, 1. wicehrabia Caldecote
 1947–1999: Robin Andrew Inskip, 2. wicehrabia Caldecote
 1999 -: Piers James Hampden Inskip, 3. wicehrabia Caldecote

Najstarszy syn 3. wicehrabiego Caldecote: Thomas James Inskip

Caldecote